Патри́с Байи́-Сале́н (; 21 июня 1964, Море, Франш-Конте) — бывший французский биатлонист, обладатель Кубка мира сезона 1993/1994, бронзовый призёр Олимпийских игр 1994 года в эстафете, чемпион мира 1995 года в спринте, вице-чемпион 1995 года в эстафете.

На чемпионате мира 1995 года победил в спринте, несмотря на 1 промах, на 1,9 сек опередив россиянина Павла Муслимова, отстрелявшего без промахов.

Ссылки 
 
 Профиль IBU

Биатлонисты Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по биатлону